Копловиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Копловиц, Алисия (род. 1954) — испанская аристократка и миллиардерша, 7-я маркиза де Бельявиста.
 Копловиц, Эстер (род. 1953) — испанская аристократка, миллиардерша и филантроп, 7-я маркиза де Каса Пеньяльвер (с 1968).